Huggins ist der Familienname folgender Personen:
 Austin Huggins (* 1970), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Charles Brenton Huggins (1901–1997), kanadisch-US-amerikanischer Chirurg, Krebsforscher und Nobelpreisträger
 David Huggins (* 1959), britischer Autor und Illustrator
 Godfrey Huggins, 1. Viscount Malvern (1883–1971), Premierminister von Rhodesien
 Jackie Huggins (* 1956), indigene australische Historikerin, Autorin und Aktivistin
 Hakeem Huggins (* 1997), Leichtathlet aus St. Kitts und Nevis
 Margaret Lindsay Huggins (1848–1915), irische Astronomin
 Maurice L. Huggins (1897–1981), US-amerikanischer Biochemiker
 Miller Huggins (1878–1929), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Robert A. Huggins (* 1929), US-amerikanischer Hochschullehrer, Physiker und Materialforscher
 Roger Huggins (* 1967), ehemaliger britischer Basketballspieler
 Roy Huggins (1914–2002), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Huggins (1824–1910), britischer Astronom und Physiker
 William Huggins (Maler) (1820–1884), britischer Maler

Huggins bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Mount Huggins, Berg im Viktorialand, Antarktika

Huggins bezeichnet folgende nach William Huggins benannte astronomische Objekte:
 Huggins (Mondkrater), ein Mondkrater
 Huggins (Marskrater), ein Marskrater
 (2635) Huggins, ein Asteroid

Siehe auch:
 Huggins Township